

Toponyme 
 Pouvourville, un quartier de Toulouse ; 
 le chemin de Pouvourville, une voie de ce même quartier.

Patronyme 
 Georges-Albert Puyou de Pouvourville, un aventurier français (1862 - 1939).